Grúň může označovat:
 nářeční (valašské, slovenské) označení pro zarostlý vrch či svah
příjmení
 Dušan Grúň, slovenský zpěvák
hory v Hostýnsko-vsetínské hornatině

 Grúň (557 m)
Vysoký grúň (659 m)
Ratibořský grúň (677 m)

hora na Slovensku
 Grúň (507,8 m n. m.) v Laborecké vrchovině
 Grúň (989 m n. m.) v (Krivánské) Malé Fatře
 Grúň (1 056,6 m n. m.) v (Lúčanské) Malé Fatře při Fackové
 Grúň (1 100,5 m n. m.) v (Lúčanské) Malé Fatře při Vrútkách
 Grúň (1 011,4 m n. m.) v Muránské planině
 Grúň (1 308,8 m n. m.) v Nízkých Tatrách
 Grúň (824 m n. m.) v Oravských Beskydech
 Grúň (1197 m n. m.) v Stolických vrších
 Grúň (704 m n. m.) v Turzovské vrchovině
 Grúň (2108 m n. m.) v Západních Tatrách

součást názvu geografických objektů na Slovensku
 Brusniansky grúň, vrch (1270,7 m n. m.) v Polaně
 Bukovský grúň, vrch (1230,1 m n. m.) v Bukovských vrších
 Červený grúň, vrch (1081,1 m n. m.) v Nízkých Tatrách
 Čierny grúň, vrch (634,9 m n. m.) ve Vihorlatských vrších
 Dlhý grúň, vrch (914,6 m n. m.) ve Veporských vrších
 Hájny grúň, několik kopců stejného názvu
 Hrubý grúň, vrch (973,3 m n. m.) v Liptovské kotlině
 Ostrý Grúň, obec v okrese Žarnovica
 Poludňový grúň, vrch (1460 m n. m.) v Malé Fatře
 Pomývačný grúň, vrch (1001,7 m n. m.) ve Veporských vrších
 Šarý grúň, potok na Oravě
 Široký grúň, vrch (915 m n. m.) v Polaně
 Velký grúň, vrch (1274 m n. m.) v Belianských Tatrách
 Vrchbánsky grúň, vrch (1434,8 m n. m.) v Nízkých Tatrách
 Vysoký grúň, několik kopců stejného jména
 Přírodní památka Grúň v Bílých Karpatech

Podobné názvy 
 Gruň

Reference